Le Sabah Football Club (en ), plus couramment abrégé en Sabah FC, est un club azerbaïdjanais de football fondé en 2017 et basé dans la ville de Masazır.

Le club évolue depuis la saison 2018-2019 en première division.

Histoire 
Le Sabah FC est fondé le , et il rejoint directement la deuxième division. À l'issue de la saison, le club est promu malgré sa  place, car les clubs mieux classés n'étaient alors pas éligibles à la promotion.

Pour sa première saison en première division, le club termine à la  place sur huit, et évite ainsi la relégation.

Bilan sportif

Bilan par saison 

Légende

Personnalités du club

Présidents du club 
  Magsud Adigozalov

Entraîneurs du club 
La liste suivante présente les différents entraîneurs du club.

  Arif Asadov (septembre 2017-juin 2018)
   (juillet 2018-septembre 2019)
  Igor Ponomaryov (intérim) (septembre 2019-novembre 2019)
   (novembre 2019-juillet 2020)
  Vicente Gómez (juillet 2020-mars 2021)
   (mai 2021-octobre 2021)
  Mourad Moussaïev (depuis octobre 2021)

Références

Liens externes 
 
 
 

Club de football en Azerbaïdjan
Club de football fondé en 2017